Die Saison 2020/21 war die 20. Spielzeit der italienischen Lega Basket Serie A, der höchsten Spielklasse im italienischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 99. Meisterschaft im italienischen Basketball der Herren. Die Hauptrunde startete am 26. September 2020 und endete am 10. Mai 2021 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 11. Juni 2021.

Nach der aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochenen Spielzeit 2019/20 gab es weder einen Titelverteidiger noch einen Aufsteiger. Lediglich der in der vorherigen Saison noch ausgespielte Pokalsieger  Umana Reyer Venezia trat als Pokalverteidiger an. Wegen der COVID-19-Pandemie fanden die Spiele mit Ausnahme der ersten beiden Spieltage vor leeren Rängen statt. Ab den Playoff Halbfinalspielen waren, wie zu Beginn der Saison, wieder eine begrenzte Anzahl von Zuschauern zugelassen.

Die Spielzeit begann mit 16 und endete mit 15 Mannschaften, nachdem sich Virtus Roma im Dezember 2020 wegen finanzieller Schwierigkeiten vom Spielbetrieb zurückzog.
Nach der Hauptrunde stand Acqua S.Bernardo Cantù als einziger Absteiger fest.

Den 16. italienischen Meistertitel feierte Virtus Bologna nach einem 4:0-Sieg in der Finalserie gegen Olimpia Milano. Pokalsieger wurde zum siebten Mal Olimpia Milano, das sich 87:59 gegen Victoria Libertas Pesaro durchsetzen konnte.

Internationale Wettbewerbe

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2020/21 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale

Olimpia Milano (1) – Aquila Trento (8) 3:0 (88:62, 93:79, 74:65)
New Basket Brindisi (2) – Pall. Trieste (7) 3:0 (85:64, 86:54, 79:77)
Virtus Bologna (3) – Universo Treviso (6) 3:0 (91:72, 88:83, 105:100 n. V.)
Reyer Venezia (4) – Dinamo Sassari (5) 3:2 (92:91, 83:78, 60:75, 73:86, 93:91)

Halbfinale

Olimpia Milano (1) – Reyer Venezia (4)  3:0 (81:79, 99:65, 93:83)
New Basket Brindisi (2) – Virtus Bologna (3)  0:3 (66:73, 74:83, 75:78)

Finale

Virtus Bologna (3) – Olimpia Milano (1) 4:0 (83:77, 83:72, 76:58, 73:68)

Ehrungen 2020/21 
{| class="wikitable"
! Auszeichnung
! Name
! Verein
|-
| MVP-Hauptrunde
|  Stefano Tonut
| Umana Reyer Venezia
|-
| Bester Nachwuchsspieler (U22)
|  Alessandro Pajola
| Virtus Segafredo Bologna
|-
| Trainer des Jahres
|  Francesco Vitucci
| Happy Casa Brindisi
|-
| Bester italienischer Spieler
|  Stefano Tonut
| Umana Reyer Venezia
|-
| Beste Neuentdeckung
|  JaCorey Williams
| Dolomiti Energia Trentino
|-
| Bester Verteidiger
|  Kyle Hines
| AX Armani Exchange Milano
|-
| Bester Manager
|  Simone Giofrè
| Happy Casa Brindisi
|-
| MVP-Finalrunde
|  Miloš Teodosić
| Virtus Segafredo Bologna
|}

Weblinks 
 Lega Basket – Startseite – offizielle Webseite der LBA

Einzelnachweise 

2020/21
Basketballsaison 2020/21